Конвой №7272 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні – жовтні 1943. 

Вихідним пунктом конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де до лютого 1944-го знаходилась головна база японського ВМФ у Океанії та транспортний хаб, що забезпечував постачання до Рабаула (головна передова база в архіпелазі Бісмарка, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї) та східної Мікронезії. Пунктом призначення став інший важливий транспортний хаб Палау на заході Каролінських островів, через який, зокрема, міг відбуватись зв’язок із нафтовидобувними регіонами Індонезії.  

До складу конвою увійшли танкери «Адзума-Мару» (Azuma Maru), «Кумагава-Мару», «Сінкоку-Мару» (Shinkoku Maru) та флотський танкер «Хаятомо», тоді як охорону забезпечував есмінець «Асанагі».

Загін вийшов із бази 27 вересня 1943-го. На підходах до Труку та Палау традиційно діяли американські підводні човни, втім, на цей раз перехід пройшов без інцидентів і 1 жовтня конвой №7272 успішно прибув на Палау.

Можливо також відзначити, що невдовзі щонайменше три танкери – «Адзума-Мару», «Кумагава-Мару» та «Хаятомо» – вирушать до нафтовидобувного регіону Борнео.

Примітки 

 
7272